Carezza kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Carezza (sjö),

Italien 

 Carezza, Welschnofen – ort, Welschnofen, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar